Niemcy:
 Gehren – dzielnica Blankenburg (Harz)
 Gehren – dzielnica Ilmenau
 Gehren – dzielnica Marktoberdorf
 Gehren – dzielnica Strasburg (Uckermark)

Osoby:
 Otto von Gehren – niemiecki polityk
 Reinhard von Gehren – niemiecki polityk